Посёлок санатория — поселок в Урицком районе Орловской области, России.

Входит в состав Городищенского сельского поселения.

География 
Расположен на левом берегу реки Цон севернее деревни Борщёвка.
  
В посёлок заходит просёлочная дорога, образующая улицу Лесную.

Население

Примечания

Ссылки 
 Санатория (поселок сельского типа)
 Посёлок санатория

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)